

Patronymes 

 Charles Trochu (1898-1961), industriel, architecte et homme politique français ;
 Francis Trochu (1877-1967), prélat et homme de lettres français ;
 Laurence Trochu (née en 1973), enseignante et femme politique française ;
 Louis Jules Trochu (1815-1896), général et homme d’État français.

 Grégory Ken, de son vrai nom Jean-Pierre Trochu (1941-1996), chanteur français du duo Chagrin d'amour.

Toponymes

Trochu (Alberta)

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme